Карл III, Шарл III, Чарлз III и Карлос III (Karl, Charles, Carlos, Karel) може да се отнася за:

 Карл III Детето, крал на Аквитания 855 – 866
 Карл III, крал на Бохемия 1916 – 1918
 Карл III, крал на Унгария 1711 – 1740
 Карлос III, крал на Испания 1759 – 1788
 Карл III, крал на Навара 1387 – 1425
 Карл III Малкия, крал на Неапол 1382 – 1386
 Карл III Дебели (839 – 888), крал на Италия, на франското кралство, свещен римски император (881 – 887)
 Шарл III Простовати, крал на Западното франското кралство (Франция) 898 – 923
 Шарл III, Карл III херцог на Анжу 1290 – 1325
 Карл III, крал на Норвегия и Швеция
 Карл III, херцог на Парма 1849 – 1854
 Шарл III, княз на Монако 1856 – 1889
 Карл III Филип, пфалцграф на Пфалц 1716 – 1742 (Вителсбахи)
 Карл III, херцог на Савоя 1504 – 1553
 Карл III, херцог na Лотарингия 1545 – 1608
 Чарлз III (1720 – 1788), претендент за короната на Англия
 Чарлз III (р. 1948), крал и държавен глава на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от 2022 година